Шума — один из типов подразделений вспомогательной полиции нацистской Германии, позднее частично включенных в СД и войска СС.
 Шума (Болгария) — село в Болгарии.
 Шума, Владимир Михайлович (род. 1965) — приднестровский художник.
 Шума — вариант названия села Шумы (Крым)